Perlot ist der Name von

 Enzo Perlot (1933–2002), italienischer Diplomat
 Jacques Perlot (* 1929), französischer Sportler
 Jean-Nicolas Perlot (1823–1900), belgischer Goldsucher